Artin Penik
 Emil Artin
 Stelling van Artin-Wedderburn
 Stelling van Artin-Zorn

Zie ook 
 Artins